Раміро (Вальядолід), Раміро (ісп. Ramiro) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Раміро III (, 961–985), король Леону між 966 та 984 роками, син та спадкоємець Санчо I Товстого.
 Раміро II (*Ramiro II el Grande, бл. 900 —5 січня 951) — король Леону у 931—932 роках, король Леону, Астурії та Галісії у 932—951 роках.
 Раміро де Леон Карпіо, Раміро де Леон Карпіо (12 січня 1942 — 16 квітня 2002) — гватемальський політик, президент країни з червня 1993 до січня 1996 року.
 Андрес Раміро Ескобар, Андрес Раміро Ескобар Діас (ісп. Andrés Ramiro Escobar Díaz, 14 травня 1991(19910514), Пуерто-Техада) — колумбійський футболіст.
 Раміро II (король Арагону), Раміро II Чернець (*Remiro II o Monche, бл. 1075 —16 серпня 1157) — король Арагону у 1134—1157 роках.
 Раміро I (король Астурії) (*Ramiro I, бл. 790 —1 лютого 850) — король Астурії у 842—850 роках.